Kalino () – wieś w północno-wschodniej Bułgarii, w Obwodzie Szumen (Gmina Chitrino).

W 2017 r. miejscowość liczyła sobie 176 mieszkańców.

Przypisy 

Wsie w obwodzie Szumen